Pagu  kan syfta på:

 Pagfu (språk) – ett papuanska språk
 Desa Pagu – en administrativ by i Indonesien